Ao Vivo peut être traduit du portugais en français par « en public », ou « en direct ». Plusieurs albums en concert d'artistes lusophones sont ainsi baptisés de cette expression, parmi lesquels :
 Ao Vivo, premier album en concert du groupe de rock brésilien Capital Inicial, sorti en 1996 ;
 Ao Vivo, album en concert du groupe de rock chrétien brésilien Oficina G3, sorti en 1990 ;
 Ao Vivo, album en concert du groupe de rap brésilien Racionais MC's, sorti en 2001 ;
 Ao Vivo, album en concert du groupe brésilien Roupa Nova, sorti en 1991 ;
 Ao Vivo, album en concert du groupe de rock portugais Xutos & Pontapés, sorti en 1988.